Banks kan som auktorsförkortning betyda:

 Nathan Banks
 Charles S. Banks
 Joseph Banks

Robotskapade auktorsförkortningar